Murs kan syfta på:
 Murs, Indre – en kommun i departementet Indre i regionen Centre i de centrala delarna av Frankrike
 Murs, Vaucluse – en kommun i departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur i sydöstra Frankrike
 Murs (rappare) – en amerikansk rappare